Кожухарь:
 Кожухарь, Владимир Маркович (1941—2022) — советский и украинский дирижёр, народный артист РСФСР (1985) и Украины (1993).
 Кожухарь, Евгений Илларионович (1920—1960) — полный кавалер ордена Славы.
 Кожухарь, Назар Владимирович (род. 1969) — советский и российский скрипач, дирижёр и педагог.
 Кожухарь, Олеся (род. 1990) — молдавская легкоатлетка, спринтер.
 Кожухарь, Павел Ананьевич (1927—2016) — государственный деятель Молдавии.
 Кожухарь, Семён Тимофеевич (1904 — не ранее 1985) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.